Strž může kromě základního významu, geomorfologického objektu strž (průrva, roklina), označovat:
 Bílá strž – šumavský vodopád
 Datelovská strž – přírodní památka v okrese Klatovy
 Chropovská strž – přírodní památka v okrese Skalica  
 Přírodní památka Strž ve Stupné
 Strž (rybník) – rybník u Staré Huti
 Památník Karla Čapka u tohoto rybníka
 Stržový vrch – hora spadající do Jizerských hor
 Vodní elektrárna Strž nedaleko Kroměříže

Externí odkazy